Killington – parrocchia civile e villaggio della Cumbria (Inghilterra, Regno Unito)
Killington – comune del Vermont (Stati Uniti d'America)